Maleševci est un toponyme qui peut désigner :
Maleševci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Maleševci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie.